David and Goliath – cortometraggio del 1908 diretto da Sidney Olcott
David and Goliath – cortometraggio del 2010 diretto da George Zaverdas
David and Goliath – film indiano del 2013 diretto da Rajeev Nath
David and Goliath – film statunitense del 2015 diretto da Timothy A. Chey
David and Goliath – film statunitense del 2016 diretto dai fratelli Wallace

 David and Goliath – album di David Ragsdale del 1997

Pagine correlate
Davide e Golia